Blake (motorfiets) - een historisch Australisch smerk
 Blake (opera) - een opera van Leslie Adams
 Blake en Mortimer - een Belgische stripreeks
 Blake (zanggroep) - een Britse zanggroep

Personen met de achternaam Blake 
 Daphne Blake - een personage uit de animatieserie Scooby-Doo
 George Blake - een Brits spion van Nederlandse afkomst
 James Blake - een Amerikaanse tennisser
 Nathan Blake - een Welshe voetballer
 Peter Blake - een Engelse kunstenaar
 Peter Blake - een Nieuw-Zeelandse zeiler
 Quentin Blake - een Engelse cartoonist en auteur
 Robert Blake - een Amerikaans acteur
 Robert Blake - een Engelse admiraal
 William Blake - een Engelse schrijver, dichter, tekenaar, schilder en graveur
 Yohan Blake - een Jamaicaans atleet

Zie ook 
 Blake's 7